Пётр Анто́нович Галецкий (белор. Пётр Антонавіч Галецкі; 1919—1942) — Герой Советского Союза, партизан-подрывник. Участвовал в партизанском движении в Белоруссии. Состоял в партизанском отряде «Победа», который дислоцировался в Витебской области.

Биография 

Пётр Антонович Галецкий родился 20 мая 1919 года в деревне Майдан Толочинского района Витебской области. По национальности является белорусом.

Получил начальное образование. Подростком работал кучером председателя колхоза. Состоял в ВЛКСМ. В 18 лет назначен бригадиром в колхозе. В 1939 году был призван в Красную Армию.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года. Учился в партизанской школе подрывников. В конце июля 1942 года Пётр Галецкий был зачислен бойцом партизанского отряда «Победа», под командованием Кочубея.

10 августа 1942 года отряд, в котором состоял Галецкий, перешёл линию фронта в районе Велиж — Усвяты на Смоленщине. В первом бою с 250-ю карателями 15 немцев из 20 убитых были на счету Петра Галецкого. Через некоторое время отряд разгромил гарнизоны в сёлах Упа и Погостище.

19 сентября 1942 года Галецкий участвовал в подрыве железной дороги Витебск — Смоленск, которая имела стратегическое значение для немцев. В результате операции был взорван специальный состав, который вёз на фронт немецких офицеров, а также генерала Отто фон Добшица. 1600 немцев было убито в ходе акции у станции Выдрея.

20 октября 1942 года группа подрывников, в которой Галецкий был минёром, вышла на перегон Выдрея — Крынки для подрыва железной дороги. Пропустив паровоз с балластом и немецкие патрули, Пётр с миной побежал к полотну. В это время из-за поворота вышел эшелон с 40 цистернами с горючим. Пётр, понимая, что времени на закладку мины нет, кинулся с ней под паровоз.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года в канун 20-летия «Победы советского народа над фашистской Германией» «за особые заслуги в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство» Петру Антоновичу Галецкому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
Посмертно награждён орденом Ленина.

Память 
 Именем Галецкого названа Славенская школа в Толочинском районе Витебской области.
 В 2006 году возле деревни Копти Витебской области Галецкому поставили памятник.
 Поэт Марк Максимов посвятил балладу памяти П.А. Галецкого.

Примечания

Ссылки 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии